

Мамир — село, Іргізький район, Актюбинська область
 Мамир — село, Ордабасинський район, Туркестанська область